tabacznik (osoba) – osoba zażywająca tabakę (dawniej każdy rodzaj tytoniu)
 tabacznik (przyrząd) – przyrząd drewniany, używany przy produkcji tabaki
 Tabacznik – osada w woj. pomorskim, w pow. wejherowskim, w gminie Luzino
  – szwajcarski dziennikarz i szef kuchni o polskich korzeniach